Hessen kan syfta på:

 Hessen – ett förbundsland i Tyskland 1945–
 Hessen-Nassau – en provins i Preussen 1868–1944 → Hessen
 Kurfurstendömet Hessen – ett kurfurstendöme i Tyska förbundet, 1803-07 samt 1813-66 → Hessen-Nassau
 Hessen-Kassel – en tidigare småstat 1567–1803 i Tyskland och samtidigt namnet på den dynasti som regerade där → Kurfurstendömet Hessen
 Hessen-Hanau – en tidigare småstat i Tyskland 1760–1821 → Kurfurstendömet Hessen
 Folkstaten Hessen – ett förbundsland i Tyska riket 1918–1945 → Hessen
 Storhertigdömet Hessen – en stat 1806–1918 → Folkstaten Hessen
 Lantgrevskapet Hessen-Darmstadt – en tidigare tysk småstat 1567–1806 → Storhertigdömet Hessen
 Lantgrevskapet Hessen – en historisk tysk stat 1264–1567 → Lantgrevskapet Hessen-Darmstadt
 Hessen-Homburg – ett tyskt lantgrevskap 1622-1866 → Storhertigdömet Hessen men avträtt till Preussen samma år
 Hessen-Marburg – ett tyskt lantgrevskap 1458–1500 och 1567–1604 → Hessen-Kassel och Lantgrevskapet Hessen-Darmstadt
 Hessen-Rheinfels – ett lantgrevskap på 1500-talet
 5846 Hessen – en asteroid

Personer
 Hessiska ätten – en tysk fursteätt

Se även
 Hessen Cassel (1731) – ett svenskt örlogs- och linjeskepp